«Засада. Крепче стали» — второй альбом группы «25/17», выпущенный музыкантами под названием «Иезекииль 25:17» 15 июня 2008 года. Релиз был подготовлен совместными усилиями участников рэп-объединения «Засада Production». Кроме Анта и Бледного, сделавших основную часть материала,  в записи участвовали: D-Man 55, Сангу дэ САО, Дэф и DJ Navvy. Тексты композиций посвящены остро-социальной тематике и рэп-культуре.

Список песен

Примечания 

Хип-хоп-альбомы России
25/17
Альбомы 2008 года